Il toponimo Orford può riferirsi a diverse località:

Orford, comune del Canada nella provincia del Québec
Orford, comune del Regno Unito nella contea del Suffolk
Orford, comune degli Stati Uniti d'America nello stato del New Hampshire